Ножанте́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Эссом-сюр-Марн. Округ коммуны — Шато-Тьерри.

Код INSEE коммуны — 02554.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1019 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 622 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 463 были экономически активными, 159 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 463 активных жителей работали 418 человек (218 мужчин и 200 женщин), безработных было 45 (21 мужчина и 24 женщины). Среди 159 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 86 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ножантель

Коммуны департамента Эна